Ujednoznacznienie Izu:
 Izu – miasto w Prefektuze Shizuoka w Japonii,
 Półwysep Izu – półwysep na japońskiej wyspie Honsiu,
 (4157) Izu – planetoida,
 Rów Izu-Ogasawara – rów oceaniczny na Oceanie Spokojnym w pobliżu Japonii,
 Park Narodowy Fudżi-Hakone-Izu – park narodowy w Japonii,
 Wyspy Izu – wyspy na Oceanie Spokojnym w pobliżu Japonii,
 Izu - okręt japońskich sił samoobrony.